Andrzej Stopka Nazimek (1868-1934), pisarz, badacz folkloru, nauczyciel
 Bronisław Nazimek (1883-), oficer żandarmerii Wojska Polskiego, samorządowiec w II RP
 Dobiesław Nazimek (1945-), chemik
 Eugeniusz Nazimek (1927-1959), żużlowiec
 Ludwik Nazimek (1890-1922), oficer pilot Wojska Polskiego II RP
 Paweł Nazimek, basista
 Piotr Nazimek (1963-), piłkarz